Ма́ка () — селище у складі Талицького міського округу Свердловської області.

Населення — 107 осіб (2010, 147 у 2002).

Національний склад станом на 2002 рік: росіяни — 88 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Талицького міського округу
Селища Свердловської області